

Cinema e televisione 
 Ginger – film del 1919 diretto da Burton George 
 Ginger – film del 1935 diretto da Lewis Seiler
 Ginger –  film del 1971 diretto da  Don Schain
 Ginger (As Told by Ginger) – serie televisiva statunitense
 Ginger – personaggio della serie animata Lamù

Altro 
 Ginger – nome comune inglese dello Zingiber officinale, o zenzero
 Ginger – bevanda analcolica a base di zenzero
 Ginger – prenome inglese
 Ginger – mummia egiziana
 Ginger – aggettivo inglese, di solito dispregativo, che connota una persona con rutilismo, cioè persone con capelli o peli rossi
 Ginger – musicista britannico
 Ginger – album dei Brockhampton del 2019